Кратер Ветчинкин () — древний большой ударный кратер на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь советского учёного-механика Владимира Петровича Ветчинкина (1888—1950) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Оствальд на западе, кратер Мещерский на северо-западе, кратер Хофмейстер на северо-востоке, огромный кратер Менделеев на востоке-юго-востоке, кратеры Грин и Гартман на юге-юго-востоке, кратер Морозов на юге-юго-западе и кратер Ибн Фирнас на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 94,3 км, глубина 2,85 км.

За время своего существования кратер значительно разрушен, вал перекрыт многочисленными небольшими кратерами и практически полностью разрушен. Юго-восточную часть вала перекрывает сателлитный кратер Ветчинкин К (см. ниже), южную — сателлитный кратер Ветчинкин Q. Высота вала кратера над окружающей местностью 1470 м, объем кратера составляет приблизительно 9500 км³. Дно чаши испещрено множеством кратеров различного размера и слабо отличается от окружающей кратер местности.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Ветчинкин F относится к позднеимбрийскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-11, Аполлона-13, Аполлона-16
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны